Eldminivett (Pericrocotus flammeus) är en asiatisk fågel i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar. Den är nära släkt med scharlakansminivetten (P. speciosus) och behandlas ofta som en och samma art.

Utseende och läte 
Eldminivetten är en stor minivett med en kroppslängd på 20–22 cm. Likt många andra minivetter är hanen svart med orangeröd undersida och inslag i vingen. Hos honan är det svarta ersatt av grågrönt och det orangeröda av gult. Unikt för arten (och nära släktingen scharlakansminivetten) är en isolerad orange (hanen) eller gul (honan) fläck på tertialerna. Jämfört med scharlakansminivetten är den något mindre och mer kortstjärtad, med djupt orangeröd undersida hos hanen, ej scharlakansröd, och hos honan kallare gråbrun ovansida med mindre inslag av gult i pannan och mörkare grå örontäckare. Lätet är en genomträngande vissling, i engelsk litteratur återgiven som "sweep-sweep".

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på Indiska halvön och Sri Lanka. Tidigare behandlades scharlakansminivetten (P. speciosus) som en del av flammeus och vissa gör det fortfarande.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar arten som livskraftig, men inkluderar den vida spridda scharlakansminivetten i bedömningen.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Gråfåglar
Fåglar i orientaliska regionen